Воскресенский мост (Курятный мост) — первый каменный мост в Москве через реку Неглинную в районе Воскресенских (Иверских) ворот;
 Воскресенский мост — пешеходный мост в Йошкар-Оле от Воскресенского собора до Патриаршей площади;
 Воскресенский наплавной мост — второй мост через Неву, был сооружён в 1786 году в Санкт-Петербурге, соединял центральную часть города с Выборгской стороной;